. 

Saint-Yrieix peut désigner plusieurs communes françaises du centre-ouest de la France, placées sous le patronage de  Saint Yrieix (ca. 511-591), religieux franc du Limousin : 
 Saint-Yrieix-la-Perche, dans le département de la Haute-Vienne 
 Saint-Yrieix-sous-Aixe, dans le département de la Haute-Vienne
 Saint-Yrieix-sur-Charente, dans le département de la Charente
 Saint-Yrieix-le-Déjalat, dans le département de la Corrèze
 Saint-Yrieix-les-Bois, dans le département de la Creuse 
 Saint-Yrieix-la-Montagne, dans le département de la Creuse